Richard Foldl (ur. 31 marca 1976) – austriacki skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie w 1994, reprezentant klubu SC Fieberbrunn.

27 stycznia 1994 w austriackim Breitenwangu zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Andreasem Widhölzlem, Reinhardem Schwarzenbergerem i Andreasem Beckiem.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Świata w sezonie 1994/1995, jednak nie zdobył punktów do klasyfikacji. Najbliżej zdobycia punktów był 14 stycznia 1995 w Engelbergu, kiedy to zajął 31. miejsce. Zdobywał natomiast punkty Pucharu Kontynentalnego w sezonach 1994/1995, 1995/1996 i 1996/1997. Najwyższe miejsce w klasyfikacji łącznej zajął w sezonie 1995/1996, kiedy był 31.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976